Eriochiton är ett släkte av insekter. Eriochiton ingår i familjen filtsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Filtsköldlöss
Eriochiton